Билали (Bilali) — фамилия. Известные носители:

 Билали, Ибрагим (род. 1965) — кенийский боксёр.
 Билали, Сулейман (род. 1978) — кенийский боксёр.

См. также